Austria:
 Hirm – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Mattersburg
 Hirm – miejscowość w gminie Meggenhofen w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen